Larve steht für:
 Larve, in der Zoologie eine Zwischenform in der Metamorphose
 Larve (Maske), eine mehr oder minder massive Maske
 Basler Künstlerlarve, spezielle Maske der Basler Fasnacht

Siehe auch: